Fotbollsallsvenskan 1957/1958 vanns av IFK Göteborg.

Höstsäsongen spelades 2 augusti-10 november 1957, vårsäsongen spelades 13 april-31 maj 1958 och därpå spelades en extra höstsäsong 3 augusti-19 oktober 1958.

Denna upplaga av den allsvenska säsongen kallades "Maratonallsvenskan" då den spelades i 33 omgångar istället för normala 22; allt för att man från och med säsongen 1959 skulle övergå till att spela vår/höst.

Under Svenska Fotbollförbundets årsmöte 23 mars 1957 hade det beslutats om en omläggning av det svenska seriesystemet från höst/vår till vår/höst då klimatet ansågs mer lämpat för spel under en begränsad tid under samma kalenderår. Beslutet togs med 112 röster för förslaget mot 95 röster emot.

För att komma i fas med detta beslut förlängdes alltså 1957/58 års serie med en extra höstomgång. Detta medförde för till exempel Allsvenskan att sex lag fick en hemmamatch mindre än de övriga, men detta kompenserades genom att det ekonomiska nettot delades lika mellan klubbarna.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan

Högsta publiksiffror 
 32 086: AIK–Djurgårdens IF 1–1, Råsunda den 9 maj 1958
 30 934: Gais–IFK Göteborg 1–2, Gamla Ullevi den 9 maj 1958
 30 094: IFK Göteborg–Djurgårdens IF 4–3, Nya Ullevi den 12 oktober 1958

Svenska mästarna 
Tränare: Walter Probst

Källor 
 
DN, 24 mars 1957

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1957
Fotboll i Sverige 1958
1957/1958
Fotbollssäsongen 1957/1958